Santo Antão é um distrito do município de Santa Maria. Localiza-se no norte da cidade. A sede do distrito distancia-se 11 km do marco zero do município. 
O distrito do Santo Antão possui área de 51,33 km² que equivale a 2,86% do Municipio de Santa Maria que é de 1791,65 km².

História 
O distrito foi criado no ano de 2001 pela lei municipal nº 4498/01 com território desmembrado do hoje vizinho distrito da Boca do Monte.

Limites

Bairros 

O distrito do Santo Antão está dividido nos seguintes bairros:
 Santo Antão;

Ligações Externas 
Site oficial da Prefeitura de Santa Maria

Distritos de Santa Maria (Rio Grande do Sul)